Seize-Mars ou XVI-Mars ou 16-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

16 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements rappelés au travers de ces odonymes sont :

 En France, le  : événement non connu.
 En Suisse, le  : deuxième des trois vote du Plébiscite jurassien, visant à résoudre la Question jurassienne, prélude à la création du canton du Jura.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 16 de Marzo » ou « Dieciseis de Marzo »
 Au Mexique, pour rappeler le  : date officielle de la reconnaissance de Tehuacán comme « Cité des Indiens » (Ciudad de Indios) par les colonisateurs espagnols.
 « (Calle) 16 de Marzo », à Tehuacán, dans l'État de Puebla.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
16